Wanner:
 Julia Wanner, niemiecka lekkoatletka
 Rudolf "Rudi" Wanner, austriacki skoczek narciarski